Die Diamond Nine / Dynamic Portugal Open 2010 waren das 109. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 28. bis 30. Oktober 2010 in Albufeira in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Chris Melling, der den Spanier Carlos Cabello im Finale mit 9:4 besiegte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Portugal Open 2010 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

109
Poolbillardveranstaltung 2010
Billardturnier in Albufeira